YUP steht für:
 YUP (Band), finnische Rockband
 Yale University Press, US-amerikanischer Universitätsverlag
 Yellowdog Updater, Vorläufer des Linux-Paketmanagement-Systems Yellowdog Updater, Modified (YUM)
 Young Urban Professional, salopp verkürzt zu Yuppie

Yup steht für:
 Yup, Singleauskopplung (2015) aus About to Get Real von Easton Corbin

yup steht für:
 Yukpa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Yukpa, eine der karibischen Sprachen

yup ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Kim Jae-yup (* 1965), südkoreanischer Judoka
 Paik Sun-yup (1920–2020), südkoreanischer General und Botschafter

Abkürzung